«Скорпио́н» () — американский драматический телесериал, частично основанный на жизни и деятельности гения и компьютерного эксперта Уолтера О’Брайана. В сериале Уолтер набирает команду из таких же гениев как он, которые помогают ему в решении глобальных проблем. Премьера состоялась на CBS 22 сентября 2014 года.

12 мая 2018 года сериал был закрыт после четырёх сезонов.

Впервые транслировался на канале Fox Life. С 25 сентября 2017 года сериал транслируется в эфире канала ТВ-3.

Сюжет 
Эксцентричный компьютерный гений Уолтер О’Брайан и его команда одаренных маргиналов не могут нормально жить в обществе. До тех пор, пока в один прекрасный день федеральный агент Департамента внутренней безопасности США Кейб Галло не вербует их, когда возникает серьезная проблема. Несмотря на то, что у О’Брайана и Галло есть неудачная история совместной работы, он и его друзья соглашаются помочь решить проблему и, в конечном итоге, становятся последней линией обороны против сложных высокотехнологичных угроз по всему миру.

Команда гениев под кодовым названием «Scorpion» включает в себя Уолтера О’Брайена, одного из пяти умнейших людей в мире с IQ 197, и его друзей (как Агент Галло описывает их) «человека-калькулятора» Сильвестра Додда, «гениального механика» Хэппи Куинн и «психолога мирового класса» Тоби Кёртиса (учился на бихевиориста в Гарварде). Также в команду входит Пейдж Динин, бывшая официантка, которая помогает гениям понять реальный мир, а они в свою очередь переводят её одарённого сына Ральфа ей.

Актёры и персонажи

Эпизоды

Реакция

Отзывы критиков 
Пилотный эпизод получил негативные отзывы от критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг сериала составляет 40%, что основано на 47-ми рецензиях, со средним рейтингом 5,1/10. На Metacritic рейтинг шоу составляет 48 из ста, что основано на 24-х «смешанных и средних» отзывах.

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Уолтера О’Брайана

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Экшен-телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2018 году